Карлинское — село на реке Свияге в городском округе город Ульяновск Ульяновской области России. Расположено в 9 километрах от основной части города.

Население  чел. () .

Название 
В 1648 году на строительство Симбирской черты с Карлинской черты были присланы более 300 конных казаков, которые были разделены на 3 части и были посланы на разные участки черты, для строительства слобод. Поэтому на черте появились три одноимённых слобод, которые для различия назвали: «Карлинская Слобода на Гуще» (ныне Карлинское (Майнский район)), Карлинская Слобода на Урене (ныне Урено-Карлинское) и Карлинская Слобода под городом Симбирск (ныне Карлинское).

История 
В 1648 году, с Карлинской черты, что проходила вдоль речки Карла, близ города Буинска, были переведены 100 конных казаков, которые поселились в девяти верстах Симбирска. Так и начал свое существование «Куралов городок карлинских переведенцев» (так слободу именуют в старинных грамотах). Карлинская подгородная казачья слобода, или «Куралов городок», — одно из нескольких десятков военных поселений, возникших в середине ХVII столетия при сооружённой в 1647—1654 годах Симбирско-Карсунской засечной черте. С 1708 года селение получило название Карлинская слобода. Казаки получили на пашню 2120 четвертей земли и 1000 десятин покосов.

Первая церковь во имя святого Михаила Архангела была построена в Карлинской слободе в 1654 году. Существует предание, что в 1652 году была дана благословенная грамота на строительство церкви на два престола, по челобитию из Симбирска конных казаков Флорки Алексеева с товарищами. На её месте в 1767 году построили новую деревянную церковь — в честь Покрова Пресвятые Богородицы.

В 1780 году село Покровское Карлинская слобода, при озере, пахотных салдат, вошло в состав Симбирского уезда Симбирского наместничества.

В 1861 году село Карлинское относилось к Сельдинской волости Симбирскому уезду Симбирской губернии.

Вторую каменную церковь, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, была построена в 1890—97 гг. на средства прихожан. Её освятил 1 ноября 1898 года преосвященный Никандр, епископ Симбирский и Сызранский. Согласно клировой ведомости 1917 года, в приходе церкви числилось 580 мужчин и 763 женщины, раскольников (Спасово согласие) 12 мужчин и 11 женщин, сектантов (Австрийская секта) 1 мужчина и 1 женщина.

В «Списках населенных мест Симбирской губернии» о селе Карлинском имеются такие данные:

 1859 год — село при р. Свияге, 12 верст от уездного города, 38 верст от становой квартиры (полицейского управления), 92 двора — 492 мужского пола, 570 женского, православная церковь;
 1880 год — от становой квартиры 43 версты, 203 двора — 512 мужского пола, 571 женского, 1 церковь;
 1897 год — 1 церковь, 1 школа, 239 дворов — 645 мужского пола, 684 женского;
 1913 год — Карлинское, село, население русское, жителей 600 мужчин и 730 женщин, церковь, земская школа.

Частной землевладелицей была вдова унтер-офицера Марья Николаевна Беспалова, получившая землю по завещанию мужа, выкупившего свой надел.

Первая школа в селе была открыта в 1863 году. По данным 1879 года в школе обучалось 33 ученика православного вероисповедания (29 мальчиков и 4 девочки), все русские, 31 ученик из крестьянского сословия, 2 из духовного звания. Местных жителей — 31 учащийся, 2 мальчика из близлежащих деревень. При школе имелись библиотеки: фундаментальная и учительская. Школа содержалась на деньги от земства — 90 рублей и от сельского общества — 201 рубль.

С 1917 года село Карлинское вошло в состав Карлинского сельского совета.

В 30-е годы решением общего собрания крестьян села Карлинское была образована сельскохозяйственная артель «Красный август».

С 1933 по 1946 годы артель подчинялась Ульяновскому районному земельному отделу. С образованием в 1946 году в составе Ульяновской области Ишеевского района, артель перешла в подчинение Ишеевскому райземотделу. В артели имелись четыре производственные бригады. Артель занималась выращиванием и обработкой зерновых и бобовых культур и овощей.

В годы Великой Отечественной войны жители села уходили на фронт громить врага. В память о погибших воинах-земляках на площади в центре села установлен памятник.

В послевоенные годы в селе был образован совхоз «Карлинский», в который вошли также села Баратаевка, Сельдь и Мостовая.

В 1969 году в селе был открыт Дом культуры, двухэтажное здание, второй этаж которого был отдан под библиотеку.

С 1973 года по 1980 год в местном детском саду работала воспитателем будущий политик Кузьмичёва Екатерина Ивановна.

В местном ДСО «Урожай» начал заниматься хоккеем с мячом будущий чемпион мира Логинов Юрий Алексеевич.

В 1975 году школа переехала из старого деревянного здания в новое двухэтажное типовое.

19 августа 1983 года Указом ПВС РСФСР населённому пункту возникшему на территории Карлинского сельсовета, присвоено наименование — Новосельдинский.

До 1988 года село входило в Ульяновский район Ульяновской области (районный центр Ишеевка). В 1988 году у села Карлинское начинается новый исторический период: решением Ульяновского областного Совета народных депутатов Карлинский сельсовет и само село вошли в состав Ленинского районного Совета народных депутатов Ульяновска.

В 2014 году в селе построили центральный водопровод и канализационную систему. МУП «УльГЭС» выполнил ремонтные работы по восстановлению действующего уличного освещения с заменой ламп и светильников

Население 

 В 1648 году — 100 конных казаков;
 В 1780 году 206 пахотных солдат;
 Во время генерального межевания (1795 г.) в слободе было 102 двора пахотных солдат (264 муж. и 272 жен.);
 1859 год — 92 двора — 492 мужского пола, 570 женского, православная церковь;
 1880 год — 203 двора — 512 мужского пола, 571 женского, 1 церковь;
 1897 год — 239 дворов — 645 мужского пола, 684 женского;
 В 1900 году — в 174 дворах — 678 м и 707 ж.;
 В 1903 году — здесь 239 дворов (645 муж. и 684 жен.);
 1913 год — жителей: 600 мужчин и 730 женщин;
 В 1917 году, в приходе церкви числилось 580 мужчин и 763 женщины, раскольников (Спасово согласие) 12 мужчин и 11 женщин, сектантов (Австрийская секта) 1 мужчина и 1 женщина.

Известные люди 
 Пономарев, Аркадий Фёдорович — Герой Социалистического Труда (1976), комбайнер совхоза «Карлинский», Ульяновский район.

Предприятия 
 Агроиндустриальный парк Dega-Ульяновск, создан на базе совхоза «Карлинский».

Инфраструктура 
 Карлинская средняя школа. Основана в 1863 году как народное училище.
 Детский сад «Колобок».
 Стадион «Урожай».
 Амбулатория.
 Почтовое отделение.
 Магазин сети «Пятёрочка».

Достопримечательности 
 Памятник-ансамбль «Участникам ВОВ».
 Памятник односельчанам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны (Центральное кладбище с. Карлинское, юго-западнее села).
 Покровская церковь. Каменная церковь Покрова Богородицы была построена прихожанами в 1890—1897 годах. Прежде в селе была деревянная церковь Покрова, существовавшая с 1767 по 1900 год. Состоит из высокого пятиглавого храма и трех-ярусной колокольни, объединенных в одно здание объемом трапезной, равной храму по ширине. Входит в список Культурного наследия Ульяновской области по городу Ульяновску под номером 317.
 Поселение «Карлинское III» и «Карлинское IV» — памятники археологии государственного значения;

Транспорт 
В 1,4 километрах к западу от села проходит федеральная трасса .

Железнодорожная станция «188 километр».

Автобус № 31.

Ссылки 
 Карлинские переведенцы

Примечания 

Населённые пункты городского округа Ульяновск